Le nom Southern Railway peut faire référence à : 
 une compagnie de transport ferroviaire ayant opéré aux États-Unis de 1827 à 1982, date de son intégration à la Norfolk Southern Corporation ;

 une compagnie de transport ferroviaire ayant opéré en Angleterre de 1923 à 1948 ;
 une compagnie de transport ferroviaire opérant au Canada (Southern Railway of British Columbia) depuis 1989.
 une compagnie de transport ferroviaire régionale des Indian Railways